Salamina puede referirse a:
 Salamina; según la mitología griega, hija de Asopo y de Métope.

Asimismo, en geografía, puede hacer referencia a:
 Salamina, isla de Grecia situada en el golfo Sarónico, en el mar Egeo.
 Salamina, antigua ciudad-Estado en la costa oriental de Chipre.
 Salamina, municipio del departamento del Magdalena (Colombia).
 Salamina, poblado y municipio del departamento de Caldas (Colombia).

Además, puede referirse a:
 La batalla de Salamina, combate naval que enfrentó a una alianza de ciudades-Estado griegas con la flota del imperio persa en el año 480 a. C. en el golfo Sarónico, donde la isla de Salamina deja dos estrechos canales que dan acceso a la bahía de Eleusis, cerca de Atenas.
 Soldados de Salamina, novela del escritor español Javier Cercas.